Divine kan syfta på:

 Divine (artist) (1945–1988),artistnamnet för den amerikanske skådespelaren och artisten Harris Glenn Milstead
 Divine (sång) – en låt från 2008  av den franska musikern Sébastien Tellier
 Divine (sånggrupp) – en svensk operatrio bildad i Stockholm 2007
 Pure Divine – ett svenskt modernt dansband känt som Divine 2008–2010